Jana Eyrová (v originále Jane Eyre) může být:
 Jana Eyrová – román anglické spisovatelky Charlotte Brontëové z roku 1847
 Jane Eyre (film, 1944) – americké romantické drama z roku 1944, režie Robert Stevenson 
 Jane Eyre (film, 1970) – britské romantické drama z roku 1970, režie Delbert Mann
 Jana Eyrová (film, 1996) (orig. Jane Eyre) – britské romantické drama z roku 1996, režie Franco Zeffirelli
 Jana Eyrová (film, 2011) (orig. Jane Eyre) – americké romantické drama z roku 2011, režie Cary Fukunaga
 Jane Eyre (seriál, 1956) – britský televizní seriál z roku 1956
 Jane Eyre (seriál, 1963) – britský televizní seriál z roku 1963
 Jana Eyrová (seriál, 1973) – československá televizní minisérie režisérky Věry Jordánové z roku 1973
 Jane Eyre (seriál, 1973) – britský televizní seriál z roku 1973
 Jana Eyrová (seriál, 1983) – britský televizní seriál z roku 1983, režie Julian Amyes
 Osudová láska Jany Eyrové (orig. Jane Eyre) – britský čtyřdílný seriál režisérky Susanna White z roku 2006